La crossite è un minerale non più ritenuto valido dal 1997 in quanto è un termine intermedio tra la riebeckite e il glaucofane.

Morfologia 
Rocciosa

Origine e giacitura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Inosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA